Ulrike peut-être :

 un prénom féminin,
 un astéroïde découverte en 1917.
 Ulrike H. Aspöck & U. Aspöck 1968, un genre d'insectes de la famille des Raphidiidae.